Полина има више значења:

 Полина (Луизијана), насеље у држави Луизијана, САД
 Полина (Ајова), град у држави Ајова, САД
 Полина (Ревуца), насеље у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Полина (Палермо), насеље у Италији у округу Палермо, региону Сицилија